Dogger o Giurassico medio, seconda epoca del periodo Giurassico
Dogger (imbarcazione), un tipo di ketch
Battaglia di Dogger Bank, fra la marina tedesca  e quella britannica
Dogger Bank, località dei Paesi Bassi